Diederichs ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Anton Diederichs (1762–1827), deutscher Kommunalbeamter und Parlamentarier
 Claus Jürgen Diederichs (* 1941), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Dietrich Diederichs-Gottschalk (* 1950), evangelisch-lutherischer Theologe und Kunsthistoriker
 Erich Diederichs (1913–2004), deutscher Manager und Funktionär im Genossenschaftswesen
 Ernst Wilhelm Diederichs (1856–1938), deutscher Kabelindustrieller
 Eugen Diederichs (1867–1930), deutscher Verleger
 Fritz Diederichs (1913–2000), deutscher Radrennfahrer
 Fritz von Diederichs (1805–1888), deutscher Jurist, Oberregierungsrat und Mitglied des deutschen Reichstags
 Georg Diederichs (1900–1983), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Diederichs (1840–1914), deutschbaltischer Historiker
 Helene Voigt-Diederichs (1875–1961), deutsche Schriftstellerin
 Ingolf Diederichs (1964–1989), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Jens Diederichs (* 1963), deutscher Politiker (Freie Wähler)

 Johann Christian Wilhelm Diederichs (1750–1781), deutscher Hebraist
 Johann Gottlieb Diederichs (1771–1825), deutscher Kaufmann und Reeder
 Marion Diederichs-Lafite (* 1947), österreichische Musikpublizistin
 Nicolaas Diederichs (1903–1978), südafrikanischer Politiker (NP) und Staatspräsident
 Otto Diederichs (1904–1957), deutscher Jurist in der Polizeiverwaltung und SS-Oberführer 
 Otto von Diederichs (1843–1918), deutscher Admiral
 Rudolf Diederichs (1899–1967), deutscher Bundesrichter
 Ulf Diederichs (1937–2014), deutscher Verleger und Autor
 Uwe Diederichs-Seidel (* 1967), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Wilhelm Diederichs (1896–1974), deutscher Kaufmann und Politiker (CDU)

Diederichs bezeichnet außerdem:
 Automobiles Diederichs, französischer Automobilhersteller
 R. A. Diederichs (Pianofortefabrik), russischer Klavierbauer

Siehe auch:
 Diederich
 Dieterichs
 Dietreichs
 Diederichsen